João César Monteiro (1939-2003), cinéaste et critique portugais ;
 João Monteiro (né en 1985), pongiste portugais.